Лагуна Негра има више значења:

 Лагуна Негра (Акала), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лагуна Негра (Тотолапа), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику